Kinotage steht für:

 allgemein Veranstaltungstage in einem Kino, speziell Tage mit vergünstigtem Eintritt
 Kinotage Beirut 2006, Auflage eines Filmfestivals in der libanesischen Hauptstadt

Siehe auch:
 Movie Days, isländischer Film (1994)